La Nationalliga 1936/37 fue la 40.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso
 FC Basel 1-1 (t.s.) FC La Chaux-de-Fonds
 FC Basel 1-0 FC La Chaux-de-Fonds

Max. Goleador

Véase también 
 Superliga Suiza.
 Supercopa Suiza.
 Copa Suiza.

Referencias 
 RSSSF

1937
Fútbol en 1936
Fútbol en 1937
Suiza en 1936
Suiza en 1937